Cail ist:
 der frühere Name eines französischen Industrieunternehmens, siehe Groupe Fives
 bei Marco Polo der Name der indischen Hafenstadt Kayal, mit dem heutigen Palayakayal oder Kayalpattinam identisch

der Familienname folgender Personen:
 Jean-François Cail (1804–1871), französischer Ingenieur
 William Cail (1849–1925), englischer Rugbypionier

Siehe auch:
 Rue Cail